DDR-Oberliga 1971/1972 byla nejvyšší východoněmeckou fotbalovou soutěží v sezoně 1971/1972. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1972/1973 se kvalifikoval tým 1. FC Magdeburg, v Poháru UEFA 1972/1973 startovaly týmy Berliner FC Dynamo a Dynamo Drážďany. Účast v Poháru vítězů pohárů 1972/1973 si zajistil FC Carl Zeiss Jena.

Přehled 
Hrálo 14 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, sestupovaly 2 poslední týmy - BSG Stahl Riesa a nováček ASG Vorwärts Stralsund. 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 Tým Vorwärts Berlin byl jako vojenský tým převelen a od tohoto ročníku hrál jako Vorwärts Frankfurt.

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

1971
Fotbal v Německu v roce 1971
Fotbal v roce 1972
Sport v Německu v roce 1971
Sport v Německu v roce 1972